Hoyte – variante del nome proprio di persona Hoyt
Desmond Hoyte – politico guyanese
Gavin Hoyte – calciatore inglese naturalizzato trinidadiano
Justin Hoyte – calciatore britannico naturalizzato trinidadiano
Wendy Hoyte – velocista britannica

Pagine correlate
Hoyt